Redmayne ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Redmayne (* 1989), australischer Fußballspieler
 Eddie Redmayne (* 1982), britischer Schauspieler
 Martin Redmayne, Baron Redmayne (1910–1983), britischer Politiker der Conservative Party